Miejscowości w USA:
 Swannanoa – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
Gminy w USA:
 Swannanoa (ang. Swannanoa Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe